Arnô Canegal (Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1915 — Rio de Janeiro, 21 de março de 1986) foi um cantor, compositor e ritmista brasileiro.

Obras 
 A dona da casa (c/ Dina)
 A jurupoca piou (c/ Ari Cordovil e Pereira Matos)
 A primeira mulher (c/ A . Espírito Santo e Albertina da Rocha)
 A respeito de amor (c/ Wilson Batista)
 Aquele bilhetinho (c/ Nélson Cavaquinho e Augusto Garcez)
 Calo na mão

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro